Grameen Bank
Grameen Danone Foods